Por Bayview pode estar à procura de:
 Bayview (Califórnia)
 Bayview (Texas)
 Bayview (Washington)
 Bayview (Wisconsin)
 Bayview-Montalvin

Desambiguação
Desambiguações de topônimos